Stibine peut désigner :
 stibine, un minerai source d'antimoine (Sb2S3).
 le trihydrure d'antimoine (SbH3).